«Хельсингборг» в сезоне 2022 года принимал участие в чемпионате Швеции и кубке Швеции.

Состав 
По состоянию на 31 августа 2022 года. Источник: Список игроков на официальном сайте

Игроки в аренде

Трансферы. Зима 2021/2022

Пришли

Ушли

Трансферы. Лето 2022

Пришли

Ушли 

* В аренду. 
** Из аренды.

Предсезонные и товарищеские матчи

Соревнования

Алльсвенскан

Результаты матчей

Турнирная таблица

Кубок Швеции

Кубок Швеции 2022/2023

Предварительный раунд 
В результате жеребьёвки, состоявшейся 10 июля 2022 года, в соперники «Хельсингборгу» достался «Торд».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФК «Хельсингборг»
 Профиль на сайте Алльсвенскана

2022
Хельсингборг
Хельсингборг